Lampaul peut faire référence à : 
 Lampaul-Guimiliau, commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France ;
 Lampaul-Plouarzel, commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France ;
 Lampaul-Ploudalmézeau, commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France ;
 Lampaul sur l'île d'Ouessant
 Fleur de Lampaul, un dundée breton, dont la construction débuta en .